Дурусу — турецкий топоним. Может означать:

 Дурусу (озеро) — озеро.
 Дурусу (Арнавуткёй) — махалле.